De mannen speelden op Wimbledon in 2022 het dubbelspel van 29 juni tot en met 9 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de ATP-ranglijst per 20 juni 2022.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop, Botic van de Zandschulp, Jean-Julien Rojer, Tallon Griekspoor en Sander Arends waren de Nederlandse deelnemers. Er waren geen Nederlandse paren. Namens België nam Joran Vliegen deel.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022